Смешанная эстафетная командная гонка на время с раздельным стартом на чемпионате мира по шоссейному велоспорту 2022 года прошла 21 сентября в австралийском городе Вуллонгонг. Чемпионами мира стала сборная Швейцарии.

Участники 
Участие в гонке приняло всего 16 команд. Национальные сборные были представлены 13 командами которые подали заявку на участие до 1 июня 2022. Команда World Cycling Centre была составлена из представителей разных стран. Также в порядке исключения были приглашены сборные Новой Каледонии и Таити. Хотя их ассоциации являются ассоциированными членами Конфедерации велоспорта Океании, они зависят от федерации велоспорта Франции и, следовательно, не имеют прямого отношения к UCI, поэтому их спортсмены обычно должны выступать в составе национальной сборной Франции. Каждая команда состояла из 6 человек: 3-х мужчин и 3-х женщин. 

 DNS — не стартовал
 DNF — не финишировал

Маршрут 
Маршрут гонки проходил в городе Вуллонгонги представлял собой трассу протяжённостью 14,1 км который преодолевали сначала мужская, а затем женская часть команды. Он включал около 30 поворота, на середине располагался небольшой подъём , а заключительная часть дистанции была проложена вдоль побережья Тасманова моря. Общая протяжённость дистанции составила 34,2 км.

Ход гонки 
Гонка проходила в формате командной гонке с раздельным стартом в виде эстафеты. Сначала на этап протяжённостью 14,1 км со стартовой рампы стартовала мужская тройка команды. После преодоления своей дистанции в момент пересечения вторым гонщиком команды финишной линии со стартовой рампы на свой этап протяжённостью 14,1 км отправлялась женская тройка команды. В момент преодоления второй гонщицей финишной линии засекалось итоговое время всей команды.

Участники были разделены на четыре стартовые группы — команды стартовали с интервалом в 4 минуты (с дополнительным перерывом между отдельными группами в 25 минут), в порядке, обратном стартовым номерам.

Первыми среди стартовавших результат, который позволял претендовать на медали, показала Австралия, опередив лидирующую на тот момент Украину на 4,5 минуты. После этого финишировали ещё пять команд, но все они не смогли превзойти результат австралийцев — Австрия (+2 мин 52 сек), Испания (+2 мн 5 сек), Польша (+1 мин 13 сек), Франция (+20 сек) и Бельгия (+1 мин 11сек). Закрывавшая третью группу Дания также уступила Австралии, но опередила на 32 сотых секунды Францию. Перед стартом последних четырёх команд тройка лидеров выглядела следующим образом — Австралия, Дания, Франция.

В последней группе первыми финиширует Швейцария и показывает лучший результат, опередив Австралию на 38,40 секунд. Следующей на финиш прибывает Италия уступая швейцарцам 2,92 секунды. На дистанции оставалось две команды — Нидерланды и действующий чемпион Германия. Но у нидерландца Бауке Моллемы слетает цепь и после замены велосипеда он оказывается слишком далеко от своих партнёров Матье Ван дер Пула и Дана Хооле. Работая вдвоём нидерландская пара проиграла швейцарцем 21 секунду на промежуточной отсечке и 40 секунд в конце своего этапа. Женское трио нидерландцев также постигает неудача. Сразу после спуска со стартовой рампы Аннемик ван Влёйтен из-за проблем с цепью цепляет колесом бордюр, в результате чего лопается велотрубка с колеса и она падает. Из-за полученной при падении травмы ван Влёйтен сходит с гонки, оставляя Риянне Маркус и Эллен Ван Дейк вдвоём проходить всю дистанцию этапа. В результате Нидерланды показывают только четвёртый результат с отставанием 51,93 секунды. Последними финиширует Германия опережая нидерланцев и уступаю лидеру 45,89 секунды.

Победителем гонки стала Швейцария, второе место заняла Италия, третьими хозяева чемпионата Австралия.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт